Reni puede hacer referencia a:

Reni Aleksandrova, famosa cantante búlgara.
Reni (Ucrania), ciudad y centro administrativo de Ucrania.
Raión de Reni, Ucrania.
Guido Reni, pintor italiano.